Voir aussi une autre page d'homonymie distincte : Gorille (homonymie)

Gorilla est le genre des gorilles — c'est également le terme anglais pour désigner ces grands singes

Cinéma 
 Gorilla est un film suédois réalisé par Sven Nykvist et Lars-Henrik Ottoson en 1956.
 Gorilla est un film indien réalisé par K.S. Gopalakrishnan en 1985.
 Gorilla est un documentaire américain réalisé par Barbara Jampel en 1986.

Divers 
 Gorilla est un éditeur de comics américain.
 Gorilla est un jeu vidéo édité en 1991.
 Gorillaz est un groupe de musique.

Musique 
 Gorilla est une chanson de Bruno Mars.